Cerostocepheus är ett släkte av kvalster. Cerostocepheus ingår i familjen Otocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cerostocepheus